VDHM steht für:
 Verzeichnis „Deutsche Heeresmärsche“, siehe Armeemarschsammlung #Heeresmarschsammlung
 Votruba, Danner, Hinteregger, Hammerschmidt, Musik Aktiv, Kooperation von fünf österreichischen Musikinstrumentenhändlern zur Definition österreichisch-regional-klanggefärbter Instrumente, insbesondere bei Saxophonen, Klarinetten und Querflöten

Abkürzung